miejscowości:
 Arches (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Arches (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
inne:
 Park Narodowy Arches – Park narodowy w USA
 gromada Arches – gromada młodych gwiazd w centrum Galaktyki